Rozing ist der Name von

 Anne-Marie Rozing (* 1985), niederländische Nachrichtensprecherin
 Daniëlle Rozing (* 1988), niederländische Handball- und Beachhandballspielerin
 David Rozing, niederländischer Fotograf		
 Petrus Maria Rozing (* 1942), niederländischer Orthopäde und Hochschullehrer